Harina de otro costal é uma telenovela venezuelana exibida em 2010 pela Venevisión.

Sinopse 
Valentina Fernández (Daniela Bascopé) é uma jovem mulher nascida em uma família de classe alta. Ela é a filha de Don Aniceto que iniciou uma padaria com seu melhor amigo Don Plutarco, o pai de Victor Hernández (Christian McGaffney). Ambas as famílias estão agora em guerra devido ao aparecimento de Santos (Ivan Tamayo) um homem ganancioso que realizou um caso com ambas as suas esposas em segredo. No entanto, no meio deste conflito, um amor puro se desenvolve entre Valentina e Victor, mas seu amor não só tem que enfrentar o desafio da rivalidade entre suas famílias, mas a interferência de Cándida (Sabrina Seara), uma jovem virgem que está determinada a obter casado com Victor, e Calipe (Adrián Delgado), um homem egoísta que está determinado a Woo Valentina a qualquer custo.

Elenco 
 Daniela Bascope - Valentina Fernández
 Christian McGaffney - Victor Hernández
 Carlos Mata - Plutarco Hernández
 Mimí Lazo - Maigualida de Hernández
 Mayra Alejandra - Carmencita de Fernández
 Basilio Álvarez - Aniceto Fernández
 Sabrina Seara - Cándida Roca
 Adrián Delgado - Carlos Felipe Colón "Calipe"
 Ivan Tamayo - Santos
 Crisol Carabal - Angeles
 Henry Soto - Inocencio Roca
 Lourdes Valera - Gracia de Roca
 Carlos Villamizar - Jesús María
 Paula Bevilacqua - Linda
 Rhandy Piñango - Tranquilino
 Prakriti Maduro - Bella
 Freddy Galavís - Eráclito
 Paula Woyzechowsky - Pristina
 Lisbeth Manrique - Socorrito
 Mario Sudano - Edén
 Mariaca Semprún - Lorenza
 Jenny Valdés - Afrodita
 Marisol Matheus - Pragedes
 Daniela Salazar - Adelita
 Andreína Carvo - Provimar
 Alexander Solórzano - Custodio
 Geisy Rojas - Grecia
 Rodolfo Salas - Plutarco "Plutarquito" Fernández
 Nataly Lopez - Coromotico
 Héctor Zambrano - Hector
 Luis Núñez
 Omar González
 Juan Simón Vila
 Akzomin Acosta
 Rafael Hernández
 Miguel Riviera
 Melisa Hinijosa
 Raúl Hernández - Selocuido/Carlos Chirinos
 Andrea García
 Arismart Marichales
 Agustín Segnini - Cuartoekilo
 Luis Pérez Pons - Gordo
 Nelson Farías - Augusto
 María Laura Zambrano - Leidy
 Mirtha Borges - Natividad Chirinos

Ligações externas 
 

Telenovelas da Venezuela
Telenovelas da Venevisión
Programas de televisão da Venezuela que estrearam em 2010
Programas de televisão da Venezuela encerrados em 2010
Telenovelas da década de 2010
Telenovelas em espanhol